Pilat oder Pilát ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pilát (1903–1974), tschechischer Mykologe
 Ignaz Pilat (1820–1870), österreichischer Gärtner, Mitgestalter des Central Parks in New York
 Joseph Anton von Pilat (1782–1865), deutscher Publizist
 Roman Pilat (1846–1906), galizisch-polnischer Slawist und Literarhistoriker 
 Stanisław Pilat (1881–1941), polnischer Chemiker
 Tadeusz Pilat (1844–1923), galizisch-polnischer Statistiker und Politiker 
 Władysław Pilat (1857–1908), galizisch-polnischer Sozialökonom und Soziologe

Sonstiges:
 Mont Pilat, Gebirgsstock am Ostrand des Zentralmassivs in Frankreich
 Dune du Pilat, größte Wanderdüne Europas bei Arcachon in Frankreich

Siehe auch:
 Pilatus